Barry Dunaway – bassista statunitense
 Dennis Dunaway – bassista statunitense
 Faye Dunaway – attrice statunitense